Clairemont, en Californie.
Clairemont, au Texas.